Suore trinitarie (Roma)
Suore trinitarie (Madrid)